Lache steht für:
 meist flaches und unbeständiges Stillgewässer, auch Lacke, siehe Pfütze

Lache steht für folgende geographischen Objekte:

Fließgewässer:
 Lache (Gersprenz), linker Zufluss der Gersprenz gegenüber Harreshausen, Stadt Babenhausen, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Lache (Kinzig), linker Zufluss der Kinzig in Hanau, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Lache (Saalfeld), rechter Nebenarm der Saale durch Saalfeld/Saale, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen 
 Lache (Scherkonde), linker Zufluss der Scherkonde bei Haindorf, Gemeinde Krautheim, Landkreis Weimarer Land, Thüringen

Stillgewässer:
 Lache (Eichstätt), Waldlache auf dem Sulzbuck bei Eichstätt, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Lache (Obersöchering), See bei Schönach, Gemeinde Obersöchering, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Lache (Vilsalpseeberge), See unter der Lachenspitze in den Allgäuer Alpen bei Tannheim, Bezirk Reutte, Tirol

 Blaue Lache, See im Nationalpark Berchtesgaden, Bayern
 Katzenlache, Hülbe unter Naturdenkmalschutz bei Fleinheim, Gemeinde Nattheim, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg; siehe Liste der Naturdenkmale in Nattheim
 Krebslache, Lache bei Honhardt, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Seelache, Lache bei Reinstetten, Stadt Ochsenhausen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Straußen-Lache, alter Name der Straußenlacke, See bei Obersöchering, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Orte:
 Lache (Kreba-Neudorf), Ortsteil von Kreba-Neudorf, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Lache (Solingen), Hofschaft in der bergischen Großstadt Solingen, Nordrhein-Westfalen

 Lache (Gemeinde Flirsch), Ort in der Gemeinde Flirsch, Bezirk Landeck, Tirol

Sonstiges:
 Brucker Lache, Waldgebiet in Erlangen, Bayern

Lache ist der Familienname folgender Personen:
 Stephan Lache (* 1966), deutscher Handballspieler

Siehe auch:
 Lachen (Begriffsklärung)
 Living Lâche, österreichische Band
 Rote Lache
 Schwarze Lache